La Temporada 2013 del fútbol peruano abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes peruanos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante el 2013.

Torneos locales

Primera División

Primera etapa 
 Actualizada al 25 de agosto de 2013 (fecha 30).
Fuente: ADFP

{| style="font-size: 90%; border-collapse:collapse" align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"
|- align=center bgcolor=#98A1B2

<div id="1">1  Real Garcilaso perdió el punto (1) obtenido en la quinta fecha ante León de Huánuco por inscribir a 5 extranjeros en lista de 18 jugadores; además, se le adjudicó 3 goles en contra.
2  Sporting Cristal Perdió con marcador en contra de 3-0 por no jugar contra Real Garcilaso, en Urcos .

PJ = Partidos jugados; G = Partidos ganados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; Dif = Diferencia de goles; PTS = Puntos.
 Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Diferencia de goles; 3) Goles a favor; 4) Resultado entre clubes involucrados.
<div id="2">

Segunda etapa

Liguilla A

Liguilla B

Segunda División

Tabla de posiciones 
{| align="center" style="font-size: 90%; border-collapse:collapse" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"
|- align=center bgcolor=#C5D2E4

(*) Sport Boys, Sport Ancash y Alianza Cristiana, perdieron 4 puntos cada uno, por infracción cometida al Reglamento Económico Financiero.

(**) Oficialmente, Alianza Cristiana y Sport Ancash, pierden la Categoría y se les declara perdedor por el marcador de 0-3 ante los Equipos con los cuales les toque jugar.

Fuente: ADFP-SD

</td>

|}

Promoción y Reserva

Tabla de posiciones 
 Actualizada al 25 de agosto de 2013

Copa Perú

Torneos internacionales

Copa Libertadores 

Los representativos peruanos son:

Copa Sudamericana 

Los representativos peruanos son:

Selección nacional

Selección de mayores 

La selección de mayores continúa su etapa clasificatoria para la Copa Mundial de Fútbol de 2014, en Brasil. El conjunto es dirigido por el uruguayo Sergio Markarián.

Selección Sub 20 

La selección sub-20 participó del Campeonato Sudamericano Sub-20, que se llevó a cabo entre el 9 de enero y el 3 de febrero, en Argentina, clasificatorio para la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2013, a desarrollarse en Turquía. El conjunto es dirigido desde 2012 por el argentino Daniel Ahmed.

Primera fase

Hexagonal final

Selección Sub 17 

La selección sub-17 participó del Campeonato Sudamericano Sub-17, que se llevó a cabo entre el 2 de abril y el 28 de abril, en Argentina, clasificatorio para la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2013, a desarrollarse en Emiratos Árabes Unidos. El conjunto es dirigido por Édgar Teixeira.

Primera fase

Hexagonal final

Selección Sub 15

Referencias

Enlaces externos 
 Base de datos RSSSF
 Asociación Deportiva de Fútbol Profesional del Perú
 Federación Peruana de Fútbol
 Historia y estadísticas del Fútbol Peruano

Fútbol en Perú en 2013